Regional, nom commercial d'un service de trains en Espagne
 Régional, compagnie aérienne française
 Regional,  bière produite au Venezuela.